Drainage, auch Dränage, teils fachlich Dränung, steht für:
 allgemein Entwässerung 
 druckloses Abführen von Wasser, siehe Drainage (technische Systeme)
 speziell die abschnittsweise Verlegung von Gewässern unter die Erde, siehe Verrohrung (Wasserbau)

 Ableiten pathologischer Flüssigkeitsansammlungen; siehe Drainage (Medizin)
 eine Atemhilfstechnik, Autogene Drainage 
 Entlüftung bei der Paukendrainage
Siehe auch: